Feldmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Rodney M. Feldmann
 Jean Feldmann

Robotskapade auktorsförkortningar